Le elezioni comunali in Puglia del 2022 si sono svolte il 12 giugno, con eventuali turni di ballottaggio il 26 giugno, in concomitanza con i referendum abrogativi e con le elezioni amministrative nelle altre regioni italiane.
Complessivamente, sono andati al voto 50 comuni pugliesi, di cui 18 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Riepilogo sindaci eletti

Città metropolitana di Bari

Alberobello

Bitonto

Cassano delle Murge

Castellana Grotte

Giovinazzo

Gravina in Puglia

Molfetta

Polignano a Mare

Sammichele di Bari

Santeramo in Colle

Terlizzi

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Barletta

Canosa di Puglia

San Ferdinando di Puglia

Provincia di Brindisi

San Michele Salentino

Provincia di Foggia

Carpino

Castelluccio dei Sauri

Chieuti

Ischitella

Isole Tremiti

Monte Sant'Angelo

Motta Montecorvino

Orsara di Puglia

Rignano Garganico

Rodi Garganico

Roseto Valfortore

Stornara

Provincia di Lecce

Aradeo

Castrignano de' Greci

Castro

Galatina

Galatone

Guagnano

Leverano

Matino

Melendugno

Ortelle

Otranto

Ruffano

Salice Salentino

San Cassiano

San Cesario di Lecce

Scorrano

Provincia di Taranto

Castellaneta

Leporano

Martina Franca

Mottola

Palagiano

Sava

Taranto

Note 

Puglia
2022